De fikser, een roman van Bernard Malamud
The Fixer (film) (1968), een film van John Frankenheimer
The Fixer (single)
The Fixer (televisiefilm) (1998), een Amerikaanse tv-film
The Fixer (televisieserie) (2008), een Britse dramaserie